DTN steht für: 

 Delay Tolerant Networking, auch Disruption Tolerant Networking eine unterbrechungstolerante Netzwerkarchitektur
 Deutsch Türkische Nachrichten, eine Netzzeitung
 Direction Technique Nationale, die höchste Trainerkommission des französischen Fußballverbandes

Dtn steht für:
 Deuteronomium als das 5. Buch Mose

DTN